Эбалаково () — село в Кайбицком районе Татарстана в 5 км южнее Больших Кайбиц.

Административный центр муниципального образования Эбалаковского сельского поселения.

География 
Через село протекает безымянный ручей, один из притоков Берли.

История 
Основано во второй половине XVII века. С XIX века известно бондарным и колёсными промыслами.

В 2005 году телефонная связь в селе переведена на цифровой сигнал.

В июле 2011 года в селе открыта новая мечеть.

Демография 
 1989 год — 309 человек
 2017 год — 203 человека
Национальный состав: русские — 72 %, татары — 27 %.

Экономика 
Ассоциация кооперативов крестьянских хозяйств «Берля»

Известные люди 
В селе родился Латыф Хамиди — советский композитор, народный артист КазССР, лауреат Государственной премии КазССР.

Примечания 

Населённые пункты Кайбицкого района